Motocyklowe Grand Prix Hiszpanii 2012 – druga eliminacja motocyklowych mistrzostw świata, rozegrana 29 kwietnia 2012 roku na torze Circuito de Jerez.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona motocyklowych mistrzostw świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2012
2012 w Hiszpanii